Змагання зі фристайлу в дисципліні хафпайп серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 1 та 4 березня. Участь взяли 13 спортсменок з 6 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки